Александр Довбня:
 Довбня, Александр Вячеславович (род. 1987) — российский футболист, вратарь.
 Довбня, Александр Евгеньевич (род. 1996) — российский футболист, защитник.
 Довбня, Александр Павлович (род. 1952) — народный артист Республики Карелия.